Меда може да се отнася за:

 Меда, женско име в гръцката митология (, Meda):
 Меда, съпруга на Идоменей. Има афера, когато съпругът ѝ е в Троя, с Левк. Левк вероятно убива Меда с нейната дъщеря Клайситира.
 Меда, дъщеря на Филант, съпруга на Херакъл и майка на Антиох
 Меда, друго име за Ифтима, дъщерята на Икарий и сестра на Пенелопа.
 Меда, град и община в Италия, регион Ломбардия, провинция Монца и Брианца.

Източници 
 Библиотека, Epitome of Book 4, 6. 9 – 10
 Диодор, Library of History, 4. 37. 1
 Павзаний, Description of Greece, 1. 5. 2 & 10. 10. 1
 Омир, Одисей, Scholia on Homer, 1. 275

Древногръцка митология
Жени от древногръцката митология
Хераклиди